Croton kan syfta på:

 Croton (växter) – ett släkte törelväxter

Geografi
 Croton Gully – ett vattendrag i Australien
 Croton Cay – en ö i Bahamas
 Croton-on-Hudson, New York – en ort i New Yoork

Se även
Crotone – en kommun i Italien
Kroton – flera betydelser